Adolfo Guillermo Víctor de Schaumburg-Lippe (en alemán, Adolf Wilhelm Viktor zu Schaumburg-Lippe; Bückeburg, 20 de julio de 1859-Bonn, 9 de julio de 1916) fue el regente del Principado de Lippe desde 1895 hasta 1897.

Primeros años 
Nacido en el Palacio de Bückeburg () en Bückeburg, siendo el séptimo hijo de Adolfo I, príncipe de Schaumburg-Lippe (1817-1893), y de la princesa Herminia de Waldeck-Pyrmont (1827-1910).

Después de la muerte del príncipe Valdemar el 20 de marzo de 1895 y la ascensión del hermano de Valdemar, Alejandro, Adolfo fue elegido para actuar como regente de Lippe debido a la incapacidad para gobernar del príncipe Alejandro por causa de una enfermedad mental. Continuó actuando como regente hasta 1897, cuando fue remplazado por el conde Ernesto de Lippe-Biesterfeld.

Matrimonio 
El príncipe Adolfo se casó el 19 de noviembre de 1890 en Berlín con la princesa Victoria de Prusia. Ella era hija del emperador alemán Federico III, y como tal, Adolfo fue cuñado del último emperador alemán, Guillermo II. A la boda asistió el emperador Guillermo, junto con su esposa, Augusta Victoria de Schleswig-Holstein, y la madre de Victoria, la emperatriz viuda Victoria. Como la madre de Victoria era miembro de la familia real británica, muchos de sus parientes también asistieron, incluyendo la princesa Elena del Reino Unido. Después de la ceremonia, la pareja celebró un banquete, en el que el emperador sentidamente aseguró a la pareja "su protección y cuidado amistoso".

El matrimonio no tuvo descendencia, a pesar de que la princesa Victoria sufrió un aborto en los primeros meses de matrimonio.

Ancestros 
Ancestros de Adolfo de Schaumburg-Lippe

Referencias 

Adolf Schamburg

Príncipes de Schaumburg-Lippe
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Regentes de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Bückeburg